Jordi de Rússia (gran duc de Rússia I) (1863 - 1919).
 Jordi de Rússia (gran duc de Rússia II) (1871 - 1899).
 Jordi de Rússia (tsarevitx de Rússia) (1985).